Стох — фамилия. Известные носители: 
 Стох, Камил (род. 1987) — польский прыгун с трамплина.
 Стох, Мирослав (род. 1989) — словацкий футболист.